Hochet peut faire référence à :

Patronyme 
 Claude Hochet (1772-1857), homme politique français ;
 Prosper Hochet (1810-1883), homme politique français ;
 Stéphanie Hochet (née en 1975), écrivain et critique français ;

Personnage de fiction 
 Ric Hochet, série de bande dessinée franco-belge ;

Jouet 
 Hochet, jouet d'éveil pour bébé.

Autre 
 La Hochet est une variété de pomme à cidre.

Homonymie de patronyme